Храм Юпитера (Баальбек) — развалины в Баальбеке (Ливан).
 Храм Юпитера (Помпеи) — крупнейший храм древнеримского города Помпеи.
 Храм Юпитера (Рим) — самый значимый храм Античного Рима, возведён в южной части Капитолийского холма.
 Храм Юпитера Статора (VIII век до н.э.) — храм на римском форуме, основанный, по легенде, Ромулом.
 Храм Юпитера Статора (II век до н.э.)
 Храм Юпитера (Сплит) — сохранившийся римский храм, часть комплекса Диоклетианова дворца в Сплите.